Gęsia skórka – potoczne określenie reakcji pilomotorycznej

Tytuły dzieł 
 Gęsia skórka – kanadyjsko-amerykański serial telewizyjny emitowany w latach 1995-1998
 Gęsia skórka – amerykański film z 2015 roku (na podstawie serialu)